Fridolin kan syfta på:

 Fridolin (diktfigur) i Erik Axel Karlfeldts diktning
 Fridolin (namn) – ett namn med namnsdag i Sverige 12 januari 1986–1992
Gustav Fridolin (född 1983), miljöpartiets språkrör 2011-2019 
Sankt Fridolin – en irländsk munk

Svenska efternamn